

Patronyme

 Alain Daigle (né en 1954), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Alexandre Daigle (né en 1975), joueur canadien professionnel de hockey sur glace ;
 Angela Daigle (née en 1976), athlète américaine, spécialiste du sprint ;
 Christian Daigle (né en 1963), mieux connu sous le pseudonyme Fleg, caricaturiste canadien ;
 Daniel Daigle (né en 1939), agent d'assurances et homme politique canadien ;
 Donat Daigle (1866-19??), fermier et homme politique canadien ;
 Everard Daigle (1925-2022), homme d'affaires et homme politique canadien ;
 France Daigle (née en 1953), écrivaine et romancière canadienne ;
 Jean Daigle (195-2021), dramaturge et peintre québécois ;
 Joseph Daigle (1831-1908), homme politique canadien ;
 Joseph Maxime Joffre Daigle (1925-1968), médecin et homme politique canadien ;
 Joseph Zenon Daigle (né en 1934), avocat et homme politique canadien ;
 Lionel Daigle (????-1998), prêtre canadien, fondateur des Jeunes Violonistes de Clair
 Michel Daigle (1945-2015), acteur canadien ;
 Phil Daigle (né en 1969), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Sylvie Daigle (née en 1962), athlète canadienne, pratiquant le patinage de vitesse sur piste courte.

Voir aussi
Tremblay c. Daigle, jugement de la Cour suprême du Canada sur les droits du fœtus

Homonymie de patronyme